Der Begriff Oeckl bezeichnet:

 den deutschen Kommunikationswissenschaftler Albert Oeckl (1909–2001)
 das von ihm begründete Nachschlagewerk Taschenbuch des Öffentlichen Lebens